Перевод на русский язык, может подразумевать:
 Air China — национальный авиаперевозчик Китайской Народной Республики;
 China Airlines — национальный авиаперевозчик Китайской Республики;